Э́лко Пе́тер Синтни́колас (; род. 7 апреля 1987, Дордрехт, Южная Голландия, Нидерланды) — нидерландский легкоатлет, специализирующийся в многоборье. Чемпион Европы в помещении в семиборье (2013). Серебряный призёр чемпионата Европы 2010 года в десятиборье. Восьмикратный чемпион Нидерландов (многоборье, прыжок в длину, прыжок с шестом). Участник летних Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.

Биография 
Впервые узнал о лёгкой атлетике в 7 лет, когда пришёл на тренировку к своей сестре. Однако в тот момент Элко занимался теннисом и не планировал его бросать. Когда ему было 10 лет, он перешёл в клуб AV’34 в Апелдорне, где через некоторое время всё-таки сделал выбор в пользу лёгкой атлетики. С самого начала Элко хотел заниматься несколькими дисциплинами, поэтому его будущее многоборца было очевидно.

С 2005 года тренируется у Винса де Ланге. В первый же сезон совместной работы Синтниколас участвовал в чемпионате Европы среди юниоров, где занял 14-е место. Он мог быть значительно выше, но в своём «коронном» виде, прыжке с шестом, не взял начальную высоту.

Впервые набрал больше 8000 очков в 2009 году на престижном турнире в австрийском Гётцисе (8052). А уже на следующем старте стал чемпионом Европы среди молодёжи с личным рекордом 8112 очков. С 2010 года начал проявлять себя и на взрослом уровне. На чемпионате Европы выиграл серебряную медаль. Для этого ему понадобилось снова обновить личное достижение почти на 300 очков (8436).

Занимал 5-е места на чемпионатах мира 2011 и 2013 годов. Участвовал в Олимпийских играх в Лондоне (11-е место). В 2012 году установил национальный рекорд — 8506 очков.

На чемпионате Европы в помещении 2013 года выиграл соревнования в семиборье с ещё одним рекордом Нидерландов (6372 очка). Спустя 2 года не смог защитить свой титул, но всё равно оказался на пьедестале, завоевав бронзовую медаль.

На чемпионате мира 2015 года набрал лучшую сумму в карьере по итогам первого дня, но из-за травмы не смог сделать оставшиеся 5 видов десятиборья.

Участвовал в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где снова снялся с соревнований, на этот раз уже после первого вида, бега на 100 метров.

В 2017 году, восстановившись после череды травм, отлично выступил на турнире в австрийском Гётцисе. Проиграв всего 52 очка победителю, он занял второе место и установил новый национальный рекорд — 8539 очков. Однако на чемпионате мира вновь не смог завершить многоборье, снявшись после метания диска из-за травмы задней поверхности бедра.

Имеет высшее образование в области экономики.

Личные рекорды в отдельных видах десятиборья

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Элко Синтниколаса
 Профиль Элко Синтниколаса на сайте Федерации лёгкой атлетики Нидерландов
 
 Профиль Элко Синтниколаса на сайте all-athletics.com
 Профиль Элко Синтниколаса на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации
 Профиль Элко Синтниколаса на сайте Олимпийских игр 2016 года
 Статистика Элко Синтниколаса на Decathlon 2000

Многоборцы Нидерландов
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года